La Nationalliga A 1999/00 fue la 103.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Temporada regular

Play-offs por el título

Play-offs de ascenso/descenso

Goleador

 
1|  Charles Amoah
FC St Gallen25'''

Referencias 
 RSSSF

2000
Fútbol en 1999
Fútbol en 2000
Suiza en 1999
Suiza en 2000